W Polsce
 Jędrzejowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Jędrzejowice – kolonia wsi Bruny w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Jędrzejowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Jędrzejowice – gromada

 Zobacz też
 Jędrzejów